Роуз Берн () је аустралијска глумица, рођена 24. јула 1979. године у Сиднеју (Аустралија).

Филмографија 
 
|-
| 1994. || || -{Dallas Doll}- || Растус Сомерс ||
|-
| 1999. || || -{Two Hands}- || Алекс ||
|-
| 1999. || || -{The Date}- || Софи ||
|-
| 2000. || || -{My Mother Frank}- || Џени ||
|-
| 2000. || || -{The Goddess of}- 1967 || -{BG}- ||
|-
| 2001. || || -{The Pitch}- || девојка ||
|-
| 2002. || Звездани ратови — епизода II: Напад клонова || -{Star Wars Episode II: Attack of the Clones}- || Дорме ||
|-
| 2002. || || -{City of Ghosts}- || Сабрина ||
|-
| 2003. || || -{I Capture the Castle}- || Роуз Мортмејн ||
|-
| 2003. || || -{The Night We Called It a Day}- || Одри Аплбај ||
|-
| 2003. || Монструм || -{Monster}- || непотписана ||
|-
| 2003. || || -{The Rage in Placid Lake}- || Гема Тејлор ||
|-
| 2003. || || -{Take Away}- || Соња Стилано ||
|-
| 2004. || Троја || -{Troy}- || Брисеида ||
|-
| 2004. || || -{Wicker Park}- || Алекс ||
|-
| 2005. || || -{The Tenants}- || Ајрин Бел ||
|-
| 2006. || Марија Антоанета || -{Marie Antoinette}- || -{Gabrielle de Polastron, duchesse de Polignac}- ||
|-
| 2006. || || -{The Dead Girl}- || Лија ||
|-
| 2007. || || -{Sunshine}- || Каси ||
|-
| 2007. || 28 недеља касније || -{28 Weeks Later}- || мајор Скарлет Рос ||
|-
| 2008. || || -{Just Buried}- || Роберта Никл ||
|-
| 2008. || || -{The Tender Hook}- || Ајрис ||
|-
| 2009. || Код судбине || -{Knowing}- || Дајана Вејланд ||
|-
| 2009. || || -{Adam}- || Бет Бакволд ||
|-
| 2010. || || -{I Love You Too}- || пијани путник || појављивање
|-
| 2010. || || -{Get Him to the Greek}- || Џеки Ку ||
|-
| 2011. || Астрална подмуклост || -{Insidious}- || Рене Ламберт ||
|-
| 2011. || Деверуше || -{Bridesmaids}- || Хелен Харис ||
|-
| 2011. || Икс-људи: Прва класа || -{X-Men: First Class}- || Моира Мактагерт ||
|-
| 2013. || Астрална подмуклост 2 || -{Insidious: Chapter 2}- || Рене Ламберт ||
|-
| 2014. || Лоше комшије || -{Neighbors}- || Кели Раднер ||
|-
| 2016. || Лоше комшије 2 || -{Neighbors 2: Sorority Rising}- || Кели Раднер ||
|-
| 2016. || Икс-људи: Апокалипса || -{X-Men: Apocalypse}- || Моира Мактагерт ||
|-
| 2018. || Астрална подмуклост 4: Последњи кључ || -{Insidious: The Last Key}- || Рене Ламберт || камео улога
|-
| 2018. || Зец Петар || -{Peter Rabbit}- || Биба ||
|-
| 2021. || Зец Петар: Скок у авантуру || -{Peter Rabbit 2: The Runaway}- || Биба ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1979.
Аустралијске глумице
Глумци у Ратовима звезда
Добитници Волпи пехара
Биографије живих особа